Балдовінешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Балдовінешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Балдовінешть.
 Балдовінешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Ведень.
 Балдовінешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Чоленешть.